A Universidade de Delhi (University of Delhi, informalmente conhecida como Delhi University, DU), é uma universidade pública localizada em Nova Delhi, na Índia. Foi fundada em 1922 por um ato da Assembléia Legislativa Central. Como universidade colegiada, suas principais funções são divididas entre os departamentos acadêmicos da universidade e as faculdades afiliadas. Consistindo de três faculdades, duas faculdades e 750 estudantes em sua fundação, a Universidade de Delhi se tornou a maior instituição de ensino superior da Índia e uma das maiores do mundo. Atualmente, a universidade é composta por 16 faculdades e 86 departamentos distribuídos pelos campi do Norte e do Sul. Tem 77 faculdades afiliadas e 5 outros institutos, com uma matrícula de mais de 132.000 alunos regulares e 261.000 alunos não formais. O vice-presidente da Índia serve como chanceler da universidade.

DU é membro da Associação de Universidades da Commonwealth, Associação de Universidades Indianas e Universitas 21, uma rede global de universidades intensivas em pesquisa.

O DU formou muitos ex-alunos notáveis, incluindo sete chefes de Estado ou de governo e dois laureados com o Nobel.

História

A Universidade de Delhi foi fundada em 1922 como uma universidade unitária, de ensino e residencial por um ato da então Assembléia Legislativa Central da Índia britânica. A Universidade era originalmente chamada Príncipe Charles University, mas Rai Kedarnath, conselheiro do Comissário Principal de Delhi e fundador do Ramjas College, argumentou que, se a universidade falhasse, isso certamente antagonizaria o príncipe. Ele sugeriu o nome pelo qual é conhecido hoje. Hari Singh Gour serviu como primeiro vice-chanceler da universidade de 1922 a 1926. Apenas quatro faculdades existiam em Delhi na época: Faculdade St. Stephen's fundada em 1881, Faculdade Hindu fundada em 1899, Zakir Husain Delhi College (então conhecida como The Delhi Colégio), fundada em 1692 e Ramjas College fundada em 1917, que foram posteriormente filiados à universidade. A universidade inicialmente tinha duas faculdades (Artes e Ciências) e aproximadamente 750 alunos.

A sede do poder na Índia britânica foi transferida de Calcutá para Deli, em 1911. O Estado de Loja dos Vice-reis tornou-se a residência do Vice-rei da Índia até outubro de 1933, quando foi entregue à Universidade de Delhi. Desde então, abrigou o cargo de vice-chanceler e outros cargos.

Quando Sir Maurice Gwyer chegou à Índia em 1937 para servir como presidente da Índia Britânica, tornou-se vice-reitor da Universidade de Delhi. Durante seu tempo, os cursos de pós-graduação foram introduzidos e os laboratórios foram estabelecidos na universidade. Os membros do corpo docente incluíram Daulat Singh Kothari em Física e Panchanan Maheshwari em Botânica. Gwyer foi chamado de "criador da universidade". Ele serviu como vice-chanceler até 1950.

O ano do jubileu de prata da universidade em 1947 coincidiu com a independência da Índia, e a bandeira nacional foi hasteada no edifício principal pela primeira vez por Vijayendra Kasturi Ranga Varadaraja Rao. Naquele ano não houve cerimônia de convocação devido à divisão da Índia. Em vez disso, uma cerimônia especial foi realizada em 1948, com a presença do então primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, assim como de Lord Mountbatten, Lady Mountbatten, Abul Kalam Azad, Zakir Husain e Shanti Swaroop Bhatnagar. Vinte e cinco anos depois, as celebrações do jubileu de ouro de 1973 foram assistidas pelo então Primeiro Ministro da Índia, Indira Gandhi, Satyajit Ray, Amrita Pritam e M. S. Subbulakshmi.

Ver também
Mohammad Hamid Ansari

Ligações externas

Sítio oficial

Universidades da Índia
Nova Deli